Het Dargiens (дарган мез, dargan mez) is een Nach-Dagestaanse taal, die wordt gesproken door de Dargienen.

Verspreiding
Het Dargiens wordt gesproken in de Russische deelrepubliek Dagestan. De taal heeft ongeveer 370.000 moedertaalsprekers en is daarmee de op één na meest gesproken taal in Dagestan. Het Dargiens is goed verankerd in het dagelijks leven. Er zijn scholen, kranten, boeken en radio-uitzendingen in de taal. Dargiens valt uiteen in elf verschillende dialecten, die onderling soms erg moeilijk te begrijpen zijn. De standaardtaal is gebaseerd op het dialect dat wordt gesproken rond het dorp Akoesja.

Spraakkunst
Het Dargiens is een ergatieve taal met 3 naamwoordklassen en 20 locatieven. De Nederlandse taalkundige Helma van den Berg (1965-2003) verzamelde volksverhalen in het Dargiens, en schreef een bijbehorende schets van de spraakkunst.

Klankleer

Schrift
Sinds 1938 wordt Dargiens geschreven in een aangepaste versie van het cyrillisch, ter vervanging van het Latijnse alfabet dat sinds 1928 in gebruik was. Daarvoor werd het Arabisch schrift gebruikt.

Nach-Dagestaanse taalfamilie
Dagestan
Taal in de Kaukasus
Dagestan